Okręty US Navy o nazwie USS  "Eugene" lub podobnych:

 Pierwszy "Eugene" (PF-40) był fregatą typu Tacoma, który był w służbie w latach 1944-1946.
 Drugi "Eugene A. Greene" (DD-711)  był niszczycielem typu Gearing, który był w służbie w latach 1945-1972. Następnie przekazany Hiszpanii, gdzie służył do 1989.
 Trzeci "Eugene E. Elmore" (DE-686) był niszczycielem eskortowym typu Rudderow, który był w służbie w latach 1943-1946.
 Czwarty "Eugene F. Price" (No. 839) był trałowcem, który był w służbie w latach 1917-1919.

Eugene